Les termes siège de Rethel et bataille de Rethel peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 le Siège de Rethel (1411)
 le Siège de Rethel (1616)
 le Siège de Rethel (1617)
 la bataille de Rethel (1650), un épisode guerrier de la combinaison de la guerre de Trente Ans et de la Fronde, qui se déroula le .
 le siège de Rethel (1653) reprise par les troupes françaises toujours durant de la guerre de Trente Ans.
 le Siège de Rethel (1654) 
 La bataille de Rethel (1940), un épisode de la bataille de France qui se déroule, après la percée de Sedan, du 16 mai au .

Voir aussi 
 

 

Homonymie de sièges